Xenarchos ist der Name folgender Personen:

 eines griechischen Komödiendichters des 4. Jhd. v. Chr., siehe Xenarchos (Komödiendichter)
 eines griechischen Mimendichters um 400 v. Chr., siehe Xenarchos (Mimendichter)
 eines Strategen des Archaischen Bundes, siehe Xenarchos (Stratege)
 eines peripatetischen Philosophs, siehe Xenarchos (Philosoph)